Bobrowski ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Bobrowski (1931–2011), französischer Automobilrennfahrer
 Emil Bobrowski (1876–1938), polnischer Mediziner und Politiker
 Johannes Bobrowski (1917–1965), deutscher Lyriker
 Sergei Andrejewitsch Bobrowski (* 1988), russischer Eishockeytorwart
 Ursula Bobrowski (1920–2001), deutsche Grafikerin

Siehe auch:
 Bobrovsky